Il Sottogruppo delle Grandes et Petites Murailles è composto dalle:
 Grandes Murailles
 Petites Murailles